Adléta či Adéla Rakouská ( Adelheid von Österreich, celým jménem Adelheid Franziska Marie Rainera Elisabeth Clotilde von Österreich (3. června 1822 v Miláně – 20. ledna 1855 v Turíně) byla rakouská arcivévodkyně, vévodkyně savojská a královna Sardinie.

Původ 

Narodila se v Miláně jako dcera arcivévody Rainera Josefa, místokrále lombardsko-benátského, bratra císaře Františka II. a princezny Alžběty Savojsko-Carignanské. Byla vnučkou císaře Leopolda II. Měla jednu sestru a šest bratrů.

Manželství 
Dne 12. dubna 1842 se ve Stupinigi provdala za svého bratrance, korunního prince a vévodu savojského Viktora Emanuela II., který se stal v roce 1849 králem sardinsko-piemontským a od roku 1861 byl králem Itálie.
Její manžel ani po svatbě nezměnil svůj hýřivý způsob života a měl četné milostné avantýry a řadu nemanželských dětí; kromě toho udržoval trvalý poměr se svou dlouhodobou metresou Rosou Vercellanaovou, se kterou se později oženil.

Svému muži Adelheid porodila osm dětí. Po porodu svého šestého syna Viktora Emanuela 32letá Adelheid v šestinedělí zemřela. Byla pohřbena v turínské bazilice di Superga.

Potomci 
 1. Marie Klotilda (2. 3. 1843 Turín – 25. 6. 1911 Moncalieri)
 ⚭ 1859 Napoleon Jérôme Bonaparte (9. 9. 1822 Terst – 17. 3. 1891 Řím), princ Napoléon, hrabě z Moncalieri
 2. Umberto I. (14. 3. 1844 Turín – 29. 7. 1900 Monza), italský král od roku 1978 až do své smrti,  spolu s manželkou pohřben v římském Pantheonu
 ⚭ 1868 Markéta Savojská (20. 11. 1851 Turín – 4. 1. 1926 Bordighera)
 3. Amadeus I. Ferdinand Maria (30. 5. 1845 Turín – 18. 1. 1890 tamtéž), vévoda z Aosty, král španělský v letech 1870–1873
 I. ⚭ 1863 Marie Viktorie dal Pozzo (9. 8. 1847 Paříž – 8. 11. 1876 Sanremo)
 II. ⚭ 1888 Marie Leticie Bonaparte (20. 11. 1866 Paříž – 25. 10. 1926 Moncalieri)
 4. Oddone Evžen (11. 7. 1846 Turín – 22. 1. 1866 Janov), vévoda z Montferratu, svobodný a bezdětný
 5. Maria Pia (16. 10. 1847 Turín – 5. 7. 1911 Stupinigi)
 ⚭ 1862 Ludvík I. Portugalský (31. 10. 1838 Lisabon – 19. 10. 1889 Cascais), král Portugalska a Algarve od roku 1861 až do své smrti
 6. Karel Albert (2. 6. 1851 Turín – 28. 6. 1854 tamtéž), vévoda z Chablais
 7. Viktor Emanuel (*/† 6. 7. 1852 Turín)
 8. Viktor Emanuel (8. 1. 1855 Turín – 17. 5. 1855 tamtéž)

Vývod z předků

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 3. června 1822 – 12. dubna 1842: Její Císařská a Královská Výsost arcivévodkyně Adelheid Rakouská
 12. dubna 1842 – 23. března 1849: Její Císařská a Královská Výsost vévodkyně savojská
 23. března 1849 – 20. ledna 1855: Její Veličenstvo královna Sardinie

Vyznamenání 
 Řád hvězdového kříže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Constant von Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich
 Brigitte Hamann: Die Habsburger, ein biographisches Lexikon. Nakladatelství Carl Ueberreuter, Vídeň 1988.

Externí odkazy 
 
 Adelheid, arcivévodkyně rakouská
 Stručný životopis na stránkách The Peerage

Savojští
Sardinské královny
Savojské vévodkyně
Adelheid Rakouská
Narození v roce 1822
Narození 3. června
Narození v Miláně
Úmrtí v roce 1855
Úmrtí 20. ledna
Úmrtí v Turíně
Zemřelé v souvislosti s porodem
Pohřbení v bazilice Superga
Ženy
Habsbursko-lotrinští v 19. století